Henrique de Borgonha pode-se referir aos seguintes homens:

 Henrique da Borgonha (1035 - c. 1074), filho e herdeiro de Roberto I, Duque de Borgonha, e pai de:
 Henrique da Borgonha, conde de Portucale (1066 - 1112), pai de D. Afonso Henriques.

Desambiguação